After the gold rush (album van Neil Young) (1970), muziekalbum van Neil Young
 After the gold rush (lied van Neil Young) (1970), titelsong

Zie ook 
Gold rush (doorverwijspagina)